Schönewald ist

ein Ortsname:
 Schönewald (Wüstung), Wüstung in Nordhessen
 Schönewald (Rückholz), Ortsteil der Gemeinde Rückholz, Landkreis Ostallgäu, Bayern

ein Familienname.
 Daniel Schönewald (1782–1857), deutscher Ziegler, Bürgermeister und Politiker
 Karl Schönewald (1878–1964), deutscher Jurist und Oberbürgermeister
 Paul Schönewald (* 1958), deutscher Kunstsammler und Kunsthändler

Siehe auch:
 Schönwald
 Schönwalde
 Schönewalde
 Schönwälder